El término punto de vista puede hacer referencia a:

Diseño
 Heliografía, procedimiento fotográfico creado por Joseph-Nicéphore Niépce en positivo directo.
 Perspectiva, arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos comunes.
Filosofía y Ciencias Sociales
 Opinión, grado de posesión de la verdad respecto de un conocimiento que se afirma como verdadero sin tener garantía de su validez.
 Punto de vista, perspectiva desde la que se cuenta una historia.
 Punto de vista ambiguo, falta de clarificación durante el modelado, usualmente dejada a propósito para evitar una toma de decisión conflictiva.
 Punto de vista (filosofía), "punto de vista" describe una manera específica o declarada de consideración personal, la actitud con que uno enfoca o lo que piensa de algo.
Medios
 Festival Punto de Vista, festival de cine creado en 2005 que se celebra anualmente en la ciudad de Pamplona.
 Punto de Vista, revista argentina de literatura, historia, sociología y crítica literaria creada en 1978 por Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, Ricardo Piglia y Elías Semán.